Abdollahi ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Abdollahi (* 1968), iranischer Lyriker und literarischer Übersetzer
 Farzad Abdollahi (* 1990), iranischer Taekwondoin
 Michel Abdollahi (* 1981), iranischer Künstler
 Nasrollah Abdollahi (* 1951), iranischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Abdullahi